Transport Layer Security
 Port lotniczy Tuluza-Blagnac (kod IATA)
 Pamięć lokalna wątku (ang. Thread-local storage, TLS)
 Timor Wschodni (kod MKOl)